Okara kan syfta på

 Okara – ett av Pakistans administrativa distrikt
 Okara – administrativ huvudort för distriktet Okara i Pakistan
 Okara (tofu) – restprodukt vid tillverkning av tofu